ciò che è pertinente alla Giamaica
inglese giamaicano  – dialetto della lingua inglese
 Radio-registratore portatile.